Eumyias ruficrissa är en fågelart i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln delas in i två underarter med följande utbredning.
 E. r. ruficrissa – Sumatra
 E. r. cerviniventris – norra och centrala Borneo (Kinabalu söderut till bergen Murud och Menyapa)

Den betraktas oftast som underart till indigoflugsnappare (Eumyias indigo), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Flugsnappare
Eumyias
Fåglar i orientaliska regionen